Ібаргуен () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Катерін Ібаргуен — колумбійська легкоатлетка
 Мануель Марія Мальяріно Ібаргуен — в. о. президента Республіки Нова Гранада